Ryzen — назва лінійки процесорів компанії AMD, представленої у березні 2017 року. Ryzen має нову мікроархітектуру (Zen, Zen 2, Zen 3), яка забезпечує значний приріст у порівнянні з попередньої мікроархітектурою AMD. Ryzen має техпроцес 14 нм (7 нм для Ryzen 2), що є значним поліпшенням у порівнянні з 28 нм, який використовувався у попередньому сімействі процесорів AMD Excavator. Процесори на архітектурі Zen мають гніздо AM4.

Процесори Ryzen мають 6 лінійок: R3, R5, R7, R9, Threadripper, Threadripper PRO.

Ryzen 1000 
Моделі AMD Ryzen 7 вийшли 2 березня 2017 року, AMD Ryzen 5 — 11 квітня 2017, AMD Ryzen 3 — 27 липня 2017.

10 серпня 2017 року в продаж надійшли процесори для HEDT платформ — AMD Ryzen Threadripper, окрім моделі Ryzen Threadripper 1900X, вихід якої відбувся 31 серпня 2017 року.

Ryzen 2000 
19 квітня 2018 року компанія представила друге покоління процесорів AMD Ryzen 2xxx, виготовлених по мікроархітектурі Zen+.

Ryzen 3000 
27 травня 2019 року компанія представила третє покоління процесорів AMD Ryzen 3xxx, виготовлених по технології Zen 2, на 7 нм техпроцесі та з підтримкою PCI Express 4.0. Процесори використовують те ж гніздо AM4, що і для молодших поколінь.

14 липня 2020 року компанія анонсувала лінійку процесорів для професійних робочих станцій Threadripper PRO. На відміну від звичайної лінійки Threadripper, Threadripper PRO підтримує восьмиканальну пам'ять DDR4-3200MHz UDIMM, RDIMM, LRDIMM, та має 128 ліній PCIe 4.0. Процесори цієї серії будуть доступні тільки в готових збірках від партнерів AMD.

Ryzen 4000

Ryzen 5000

Додатковий процесор 
Ryzen мають на своєму кристалі ще один, додатковий процесор архітектури ARM, що виконує функції PSP, і має повний доступ до всього апаратного забезпечення незалежно від центрального процесора.

Примітки

Посилання 
 Стали відомі назви, моделі і терміни випуску процесорів AMD Ryzen 
 Огляд і тестування процесора AMD Ryzen 7 1700X 

Процесори AMD